Festigny (Marne)
 Festigny (Yonne)